Falkenschlucht ist der Name von:

 Falkenschlucht (Niederösterreich), Klamm in Niederösterreich
 Falkenschlucht (Gohrisch), Stiege an der Westseite des Gohrisch
 eine Straße am Falkensteiner Ufer in Hamburg
 Falkenschlucht (Gran Canaria), sehr vegetationsreiches Tal im Nordosten von Gran Canaria